Sudud – miasto w Mauretanii
 Sudd – region geograficzny w Sudanie Południowym